Того принимало участие в 10 летних Олимпийских играх. Дебютировала на Играх в Мюнхене в 1972 году. В зимних Олимпийских играх спортсмены Того принимали участие один раз в 2014 году на Играх в Сочи. Спортсмены этой страны завоевали одну олимпийскую медаль.

Список медалистов

Медальный зачёт

См.также 
 Список знаменосцев Того на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Того на официальном сайте Олимпийского движения
 

Того на Олимпийских играх
Спорт в Того